Климактерий:

 Климактерий (физиология) — период перехода от половой зрелости к пожилому возрасту у человека и обезьян.
 Климактерий (ботаника) — временный резкий подъём дыхания у плодов в конце их созревания.